Bruno Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* Bruno Ribeiro (Fußballspieler, 1975) (Bruno Miguel Fernandes Ribeiro; * 1975), portugiesischer Fußballspieler und -trainer 
 Bruno Ribeiro (Fußballspieler, 1983) (Bruno de Paula Ribeiro Ingrácia; * 1983), brasilianischer Fußballspieler 
 Bruno Ribeiro (Sänger), portugiesischer Opernsänger (Tenor)
 Bruno Ribeiro (Radsportler) (* 1992), brasilianischer Radsportler 
 Bruno Ribeiro (Regisseur) (* 1994), brasilianischer Regisseur und Drehbuchautor